Bāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāneh (kommunhuvudort i Iran), Kurdistan, 
 Shahrestān-e Bāneh, kommun, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar